Санкт-Петербу́ргский госуда́рственный экономический университе́т (СПбГЭУ) — высшее учебное заведение Санкт-Петербурга, один из крупнейших учебных и научных центров России. Является одним из лидеров классического экономического образования в России. Создан в результате объединения Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (ФИНЭКа), Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОНа) и Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ). Занял 37 место в рейтинге университетов России в 2022 году.

История 
История СПбГЭУ берёт своё начало с Частных счетоводных курсов М. В. Побединского, созданных в 1897 г.

1906 г. становится знаменательным в истории курсов. Они приобретают статус высшего учебного заведения — «Высшие коммерческие курсы М. В. Побединского». Этот год следует считать годом основания СПбГЭУ как высшего учебного заведения России. Для чтения лекций на курсах приглашаются лучшие преподаватели Политехнического института, Императорского университета и ряда других высших учебных заведений столицы: Е. В. Тарле, А. А. Корнилов, В. Н. Сперанский, С. В. Мыльников, министры финансов Временного правительства А. И. Шингарев и М. В. Бернацкий и другие.

В 1917 г. Высшие коммерческие курсы преобразуются в Торгово-промышленный институт М. В. Побединского. Советская власть национализировала это частное учебное заведение. В 1919 г. Торгово-промышленный институт входит в состав Института народного хозяйства имени Фридриха Энгельса.

В 1926 г. в Ленинградском институте народного хозяйства (ЛИНХ) создаётся самостоятельное Промышленное отделение, выпускники которого (79 человек в 1927 г.) стали первыми инженерами-экономистами в нашей стране. В 1930 г. экономический факультет Политехнического института был расформирован и на его базе создано несколько экономических вузов, одним из которых стал Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ). 26 июня 1930 г. промышленное отделение было реорганизовано в Институт промышленности и труда. 21 августа 1930 г. он был переименован в Ленинградский инженерно-экономический институт (ЛИЭИ). В разные годы ВУЗ носил имена Фридриха Энгельса, Председателя Правительства СССР Вячеслава Молотова (1931—1957), лидера итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти (1964—1992).

Институт несколько раз укрупнялся путём присоединения в 1934 году Московского финансово-экономического института, в 1940 году — Высшего финансово-экономического института (Ленинград) и Финансовой академии (Ленинград).

В годы Великой Отечественной войны ЛФЭИ эвакуирован в город Ессентуки, затем в Ташкент. Работу в Ленинграде институт возобновил 1 сентября 1944.

В 1954 году произошло слияние ЛФЭИ с Ленинградским плановым институтом. В 1963 г. институту было присвоено имя Н. А. Вознесенского. С 1966 по 1991 годы ректором ЛФЭИ был Юрий Александрович Лавриков.

23 сентября 1991 года постановлением Совета Министров РСФСР Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского был преобразован в Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. В октябре 1991 года ректором университета стал Леонид Степанович Тарасевич. В декабре 2006 года новым ректором был избран Игорь Анатольевич Максимцев; в декабре 2011 года он был переизбран на новый срок. В октябре 2017 году переизбран ректором университета сроком на 5 лет.

1 августа 2012 года министр образования и науки Дмитрий Ливанов подписал приказ № 581 о создании Санкт-Петербургского государственного экономического университета путём объединения двух ведущих вузов города — ФИНЭКа и ИНЖЭКОНа (в 1992 г. институт приобретает статус академии. 19 июля 2000 г. академия преобразована в Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН)).

6 ноября 2012 года учёный совет Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (ГУСЭ) проголосовал за вхождение в состав СПбГЭУ. 29 декабря 2012 года был подписан приказ Министерства образования и науки России № 1128 о присоединении. После реализации планов по присоединению ГУСЭ общее число студентов увеличилось до 63 тыс. человек, сотрудников — до 7 тыс. человек. Общая численность профессорско-преподавательского состава вуза — около 2,8 тыс. чел. Университет по числу студентов опередил СПбГУ и МГУ.

На начало 2020 года в СПбГЭУ обучалось 14 тысяч студентов, более 2 тысяч из которых — иностранные. В состав вуза входили 8 факультетов, 48 кафедр и 4 института.

Структура университета 
В структуре университета предусмотрено функционирование трёх институтов: Института экономики, Института управления и Института туризма и сервиса. Институт экономики реализует программы подготовки бакалавров и специалистов по экономическим и финансовым специальностям. Институт управления ведет подготовку бакалавров и специалистов в области менеджмента, управления качеством. Институт туризма и сервиса осуществляет подготовку студентов по программам бакалавриата и специалитета в сфере сервиса, туризма и смежных отраслей.

Факультеты и институты 
 Факультет экономики и финансов
 Гуманитарный факультет
 Юридический факультет
 Факультет информатики и прикладной математики
 Факультет управления
 Факультет бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности
 Факультет сервиса, туризма и гостеприимства
 Институт дополнительного профессионального образования — «Высшая экономическая школа»
 Институт магистратуры
 Институт экономической безопасности
 Институт довузовской подготовки
 Институт подготовки и аттестации научно-педагогических кадров
 Международный институт экономики и политики (МИЭП)

Издательская деятельность

Периодика 
 Газета «Экономист». Газета «Экономист» выходит ежемесячно с 1969 года. Более 45 лет издание является главным информационным ресурсом университета и публикуется тиражом 4000 экземпляров.
 Журнал «Ученые записки юридического факультета»
 Журнал «Известия СПбГЭУ»
 Журнал «Вестник Санкт-Петербургского государственного экономического университета»
 Журнал «Гипотеза». Журнал издаётся с 2017 года и является современной площадкой для научных изысканий для молодых учёных, преподавателей, представителей бизнеса и государственного сектора.

Рейтинги 
В 2014 году агентство «Эксперт РА» включило вуз в список лучших высших учебных заведений Содружества Независимых Государств, где ему был присвоен рейтинговый класс «D».

В 2017 году СПбГЭУ вошёл в топ-300 QS лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии. 

Занял 6 место в рейтинге вузов России по количеству выпускников в составе правления крупнейших компаний России (RAEX-600) за 2017 год по

В 2018 году СПБГЭУ вошёл в Топ-25 элитных вузов по версии Forbes.

В 2019 году занял 31 место в рейтинге вузов России по версии РАЭКС.

Нарушения академической и научной этики 
По данным сетевого проекта Диссернет, в июле 2016 года СПбГЭУ входил в пятерку самых активных «диссерорезных фабрик» России: в университете было защищено более 200 диссертаций, в которых замечены нарушения академической и научной этики (плагиат), множество сотрудников университета участвовали в защите таких диссертаций в качестве диссертантов, научных руководителей или оппонентов.

На апрель 2021 в картотеке «Диссернета» было 239 сомнительных диссертаций. Также, по данным команды проекта, действующие сотрудники СПбГЭУ имели отношение к 316 случаям нарушения научной этики в аттестационной сфере.

Студенческая жизнь 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет обладает развитой системой студенческого самоуправления — Совет обучающихся объединяет более 1000 студентов вуза и включает в себя 24 студенческих объединения. По итогам 2016 года Совет обучающихся вошёл в топ-10 органов студенческого самоуправления России. Вуз является участником чемпионатов в рамках розыгрыша Кубка Вузов.

История здания 
Главное здание университета — здание Ассигнационного банка Российской империи, построенного по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1783—1799 годах.

Известные выпускники 
 См. также категорию :Категория:Выпускники Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
 Алхимов, Владимир Сергеевич — Герой Советского Союза (1945), председатель правления Госбанка СССР (1976—1986).
 Батрутдинов, Тимур Тахирович — российский комедийный актёр и телеведущий. Один из резидентов «Comedy Club» и бывший участник КВН.
 Белозёров, Олег Валентинович — генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
 Дмитриева, Оксана Генриховна — депутат Государственной Думы РФ, министр труда и социального развития РФ (1998).
 Елисеева, Ирина Ильинична — российский статистик и экономист, член-корреспондент РАН, директор Социологического института РАН (2005—2015).
 Коровушкин, Александр Константинович — председатель правления Госбанка СССР (1958—1963).
 Кох, Альфред Рейнгольдович — председатель Госкомимущества России (1996—1997), заместитель председателя правительства РФ (1997).
 Листов, Борис Павлович — российский экономист, член Совета Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области (2007—2009).
 Медведева, Светлана Владимировна — супруга 3-го Президента России Дмитрия Медведева.
 Миллер, Алексей Борисович — председатель правления ПАО «Газпром».
 Мордашов, Алексей Александрович — председатель совета директоров ПАО «Северсталь».
 Никитин, Глеб Сергеевич — губернатор Нижегородской области с сентября 2018 года.
 Посконов, Алексей Андреевич — председатель правления Госбанка СССР (1963—1969).
 Саркисян, Тигран Суренович — с 2020 года заместитель председателя правления Евразийского банка развития, премьер-министр Республики Армения (2008—2014), председатель Центрального банка Армении (1998—2008).
 Шевцова, Татьяна Викторовна — заместитель Министра обороны Российской Федерации с 4 апреля 2010 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт СПбГЭУ
 СПбГЭУ на сайте «Российское образование»
 Официальная группа СПбГЭУ в ВКонтакте
 YouTube-канал СПбГЭУ
 Telegram-канал СПбГЭУ

Экономические университеты России

Учебные заведения, основанные в 1930 году
Канал Грибоедова